A címvédők a kétszeres bajnok Bryan-fivérek, Bob és Mike Bryan voltak, de meglepetésre már az első körben kiestek. A tornát a Jürgen Melzer-Philipp Petzschner-páros nyerte, a döntőben egy lengyel kettőst, Mariusz Fyrstenberget és Marcin Matkowskit legyőzve 6–2, 6–2-re.

Kiemeltek 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Első kör)
  Makszim Mirni  /  Daniel Nestor (Második kör)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (Harmadik kör)
  Mahes Bhúpati /  Lijendar Pedzs (Negyeddöntő)
  Róhan Bópanna /  Iszámul-Hak Kuraisi (Elődöntő)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Döntő)
  Robert Lindstedt  /  Horia Tecău (Negyeddöntő)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (Második kör)

  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (Győztesek) 
  Christopher Kas /  Alexander Peya (Első kör)
  František Čermák /  Filip Polášek (Első kör)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (Második kör)
  Marcel Granollers /  Marc López (Harmadik kör)
  Eduardo Schwank /  Juan Ignacio Chela (Második kör)
  Mark Knowles  /  Xavier Malisse (Harmadik kör)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (Első kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyás
 R = feladták
 w/o = az ellenfelek visszaléptek
 ALT = helyettesek

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
 Eredmények az ATP honlapján
 
 

F2